Capital megye (Catamarca), megye Argentína Catamarca nevű tartományában
Capital megye (Córdoba), megye Argentína Córdoba nevű tartományában
Capital megye (Corrientes), megye Argentína Corrientes nevű tartományában
Capital megye (La Pampa), megye Argentína La Pampa nevű tartományában
Capital megye (La Rioja), megye Argentína La Rioja nevű tartományában
Capital megye (Mendoza), megye Argentína Mendoza nevű tartományában
Capital megye (Misiones), megye Argentína Misiones nevű tartományában
Capital megye (Salta), megye Argentína Salta nevű tartományában
Capital megye (San Juan), megye Argentína San Juan nevű tartományában
Capital megye (Santiago del Estero), megye Argentína Santiago del Estero nevű tartományában
Capital megye (Tucumán), megye Argentína Tucumán nevű tartományában